Rosario Tijeras es una canción compuesta por el cantautor colombiano Juanes que se desprende de su tercer álbum Mi Sangre y fue lanzado como sexto sencillo del mismo. También se encuentra incluida en la banda sonora de la también película colombiana Rosario Tijeras.

Video musical 
El Video fue realizado con fragmentos de la película Rosario Tijeras, incluyendo algunos efectos visuales.

Enlaces externos 

 Video musical de "Rosario Tijeras"

Sencillos de Juanes

en:Rosario Tijeras (song)